Капарот () — иудейский обряд, практикуемый некоторыми религиозными евреями накануне Йом-Кипур. В обряде есть много разных элементов, наиболее известный из которых — крутить живую курицу или деньги над головой три раза. Цель обряда — напомнить и дать прочувствовать человеку, что за грехи полагается суровое наказание, что должно побудить человека к раскаянию накануне Судного дня. Зарезанную курицу или деньги отдают бедным людям в качестве пожертвования, тем самым увеличивая свои заслуги перед Судным днем.

Этимология 

Капарот — множественное число слова капарa (), которое означает «очищение» и происходит от ивритского корня к-п-р («искупить»).

Практика 

Капарот, по еврейскому религиозному обычаю, выполняется во второй половине дня перед Йом-Кипуром. Для исполнения ритуала мужчина берёт петуха, а женщина — курицу. Если нет возможности достать петуха или курицу, можно заменить их другой кошерной птицей, за исключением голубей; некоторые заменяют птицу живой рыбой, некоторые используют вместо животного деньги. Держа птицу в правой руке, три раза произносят отрывок «Бней-адам…» («Сыны человеческие…»):

Сефарды отрывок «Бней-адам…» не читают.

Затем, вращая курицу или деньги вокруг головы, читают следующий абзац:

После этого птицу относят к шойхету (резнику) для ритуального забоя (шхиты).

Петух 

В одном из вариантов капарот петуха вращают вокруг головы, режут в соответствии с процедурой шхиты, а затем отдают на благотворительность. В наше время капарот с живым петухом осуществляется в основном в хасидских общинах.

Деньги 
Во втором варианте капарот деньги крутят вокруг головы в небольшом мешочке или просто зажатыми в руке, а затем отдают их на благотворительность.

Смысл обряда 
Цель обряда капарот — это личная подготовка человека к Йом-Кипуру. На курицу символически переносятся все личные грехи человека, в качестве аргумента приводятся слова Исаии () в Священном писании: «научитесь делать добро… Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю…». Данная религиозная практика впервые упоминается в 853 н. э. в книгах Натроная бен Гилая, гаона Академии Суры в Вавилонии, который описывает её как обычай вавилонских и персидских евреев. В XIX веке еврейские ученые объясняют, что, поскольку на иврите слово «гевер» означает «человек» и «петух», петух может действовать и служить в качестве религиозного и духовного «заместителя» человека. В общинах, где выращивают кур, зарезанные птицы используются для обеспечения продовольствия для бедных семей, часто через общественные организации, которые организуют распределение.

Человеку не следует думать, что, исполнив этот обряд, он уже заслужил искупление, но путём этого обряда он должен раскаяться в своих грехах, ясно представляя себе: мучения, которые испытывает птица, были бы справедливым наказанием ему самому за все его проступки, — и надеяться на милосердие к нему Всевышнего.

Сторонники использования денег в обряде капарот считают, что главное в капарот — чтобы помощь досталась нуждающимся, a когда капарот делается с курицей, за этим сложно проследить; кроме того, мучение животных противоречит иудаизму, точнее, мицве «цаар баалей хаим».

В обеих версиях ритуала, независимо от того, используются в нём деньги или куры, благотворительность является наиболее важным элементом.

Исторический спор 
Против капарот решительно выступали некоторые раввины, в том числе Моше бен Нахман, Шломо бен Адерет и Иосиф Каро. Они считали, что это нееврейский ритуал, противоречащий духу иудаизма, в котором не допускается возможность жертвоприношений вне Храма в Иерусалиме. Тем не менее, он был одобрен раввином Ашером бен Иехиэлем (1250—1327) и его сыном Яковом бен Ашером (1269—1343). Ритуал особенно привлекал каббалистов, таких как Исайя Горовиц и Исаак Лурия, которые рекомендовали выбирать для обряда белого петуха, ссылаясь в первую очередь на Исаия 1:18 и находя в установленных обрядом формулах другие мистические аллюзии. Как следствие, практика стала общепринятой среди ашкеназских и хасидских евреев в Восточной Европе.

В книге «Шулхан арух» сефардский раввин Йосеф Каро выступал против проведения ритуала. Согласно аргументам, приводимым в Мишна брура, его мнение основывалось на том, что этот обряд слишком напоминал нееврейские. Ашкеназский рабби Моше Иссерлес придерживался иного мнения и призывал соблюдать капарот. В ашкеназских общинах в основном было принято придерживаться позиции Иссерлеса. В конце XIX века ортодоксальный раввин Каф а-Хаим одобрил обряд капарот в сефардской общине.

См. также
 Козёл отпущения
 Жертвоприношения в иудаизме
 Искупительная жертва

Примечания

Литература 
 
 И.Бирюкова История обряда капарот и его сегодняшняя практика в московских общинах

Ссылки 

 Капарот ОНЛАЙН
 Капарот — обряд искупления
 Обряд «капарот» — искупление перед Йом-Кипуром
 Обряд «капарот»

Еврейские законы и обычаи
Дни трепета
Еврейская литургия
Заповеди в иудаизме
Жертвоприношения в иудаизме